Eifeltor ist der Name 
 des Güterbahnhofs Köln Eifeltor
 der Erlebniswelt Eifeltor, einem 100.000 m² großen Erlebnispark bei Mechernich
 der Raiffeisenbank Eifeltor